

События 

 1187 — Папа римский Григорий VIII.
 Саладин объявляет крестоносцам «священную войну». Май — Поход Саладина на крестоносцев. 4 июля — Разгром крестоносцев при Хиттине (Тивериаде). Бегство короля Иерусалима Гюи. Захват Саладином Аскалона, Тивериады, Сидона, Бейрута.
 1 мая — мусульмане одержали победу над тамплиерами и госпитальерами в битве при Крессоне.
 5 июля — Битва при Хаттине. Разгром армией Саладина крестоносного войска под командованием короля Иерусалима Ги де Лузиньяна.
 2 октября — Саладин захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.
 29 октября — Папа Григорий VIII провозглашает третий крестовый поход.
 1187—1191 — Папа Климент III.
 Возобновилась война во Франции между французским королём Филиппом II Августом и английским монархом Генрихом II Плантагенетом.
 Карелами, возможно совместно с новгородцами захвачена и разрушена Сигту́на — один из важнейших городов Швеции.
 Умер галицкий князь Ярослав Осмомысл. Он завещал княжество своему младшему сыну Олегу, но галицкие бояре прогнали Олега и пригласили в Галич старшего сына старого князя Владимира.
 Исаак Ангел вторгся в Болгарию, 3 месяца безуспешно осаждал Ловицу и отступил. Восстановление независимости Болгарии.
 1187—1396 — Второе Болгарское царство.
 1187—1280 — Династия Асеней в Болгарии.
 1187 — Царь Болгарии Пётр. Убит феодалами.
 1187—1196 — Царь Болгарии Асень, брат Петра. Убит феодалами.
 В Филадельфии Феодор провозгласил себя императором. Ангел осадил город и вынудил Феодора отречься от своего звания.
 1187—1289 — Правление в Триполи династии Боэмунда.
 Падение Керманского султаната.
 Конец государства Газневидов в Пенджабе. Мухаммед Гури завоёвывает его.
 Первое упоминание названия украйна в Ипатьевской летописи.
 Хорезм-шах Текеш захватил Нишапур.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1187 году
 Людовик VIII (король Франции)
 Владимир III Рюрикович

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1187 году
 1 октября — Ярослав Осмомысл, князь галицкий.
 Урбан III (папа римский)
 Жерар из Кремоны
 Балдуин де Ибелин
 Рено де Шатильон, французский рыцарь, участник Второго крестового похода, князь Антиохии.

См. также